Minceni:
 Mincenii de Sus, o localitate în Raionul Rezina, Republica Moldova
 Mincenii de Jos, o localitate în Raionul Rezina, Republica Moldova

Toponime românești